The Fifth Chapter (стилизовано под T5C, ) — семнадцатый студийный альбом группы Scooter, выход которого состоялся 26 сентября 2014 года. Данный альбом является первым в рамках Пятой Главы творчества. Первый сингл с альбома вышел 23 мая 2014 года и получил название Bigroom Blitz. В записи сингла участвовал американский рэпер Wiz Khalifa. Следующий сингл, записанный при участии вокалистки Vassy, Today, вышел 26 сентября (однотрековая web-версия сингла вышла 5 сентября). Третий сингл Can't Stop The Hardcore вышел 5 декабря.

Об альбоме 
The Fifth Chapter — первый альбом, в записи которого не принимал участия один из основателей группы — Рик Джордан. В конце 2013 года он заявил о своём уходе из группы после окончания тура 20 Years Of Hardcore. В январе 2014 года место Рика в группе занял молодой австрийский ди-джей Фил Шпайзер. Кроме того, T5C — первый альбом группы, выпущенный на виниле со времен Our Happy Hardcore (1996).

Список композиций

Deluxe-версия

iTunes-издание Deluxe-версии

Позиции в чартах

Синглы 
В качестве синглов вышло 3 композиции — «Bigroom Blitz», «Today» и «Can't Stop The Hardcore».

История релизов

Заимствования семплов 
 В «Today» присутствует вокальная партия из трека «Discohopping» коллектива Klubbheads;
 Главная мелодия «Bigroom Blitz» взята из композиции «Hadi Bakalim» турецкой певицы Сезен Аксу;
 Трек «Listen» очень напоминает треки «Tivoli» от Steve Angello и «Superlove» от Avicii & Lenny Kravitz;
 Дроп (проигрыш) «Fuck Forever» очень созвучен с дропом в треке «Mammoth» от Dimitri Vegas & Like Mike & Moguai;
 «T.O.O.» построен по принципу треков «Scary Monsters And Nice Sprites» и «First Of The Year (Equinox)» от Skrillex;
 «Can’t Stop The Hardcore» основан на мелодии греческого танца сиртаки.

Примечания

Ссылки 
 
 Видео-интервью изданию Süddeutsche Zeitung
 Обзор альбома от Дани Фрома

Альбомы Scooter